

Cinema
Beyond – film muto del 1921 di William Desmond Taylor
Beyond – segmento del film a cortometraggi animati Animatrix
Beyond – episodio pilota del 2006 (di una serie televisiva non prodotta) diretto da Breck Eisner
Beyond (Svinalängorna) – film del 2010 diretto da Pernilla August
Beyond – film del 2012 diretto da Josef Rusnak
Beyond – serie televisiva del 2017

Musica 
 Beyond – gruppo musicale di Hong Kong
 Beyond – album del 1980 di Herb Alpert
 Beyond – brano di Klaus Schulze dell'album Angst del 1984
 Beyond – album del 2000 di Joshua Redman
 Beyond – album del 2007 dei Dinosaur Jr. 
 Beyond – album del 2008 di William Joseph
 Beyond – album del 2013 di Mattia Cigalini
 Beyond – brano dei Daft Punk tratto dall'album Random Access Memories del 2013
 Beyond – album dei Freedom Call del 2014
 Beyond – album del 2015 di Mario Biondi

Fumetti
Beyond! – fumetto a serie limitata della Marvel Comics
Beyond – fumetto della Virgin Comics

Altro 
Beyond Fantasy Fiction – rivista di fantascienza statunitense
Beyond: Due anime – videogioco del 2013